Nicòpolis de l'Epir, antiga ciutat de l'Epir al golf d'Ambràcia, a Acarnània, a 3 km de Prevesa
 Nicòpolis, moderna Afyonkara Hisar, ciutat de Turquia, capital de la Província d'Afyon.
 Nicòpolis d'Egipte, antiga ciutat a Egipte, prop d'Alexandria 
 Nicòpolis del Danubi (Nicopolis ad Istrum), jaciment arqueològic a Bulgària
 Nicòpolis de Lèucada, a Lèucada, a les illes jòniques de Grècia
 Nikòpol, ciutat del nord de Bulgària a la província de Plèven a la riba dreta del Danubi 
 Nicòpolis del Pont, colònia romana fundada a la Regió del Pont, en l'actual ciutat de Koyulhisar (Turquia)
 Nicòpolis (tema), un tema o divisió civil i militar de l'Imperi Romà d'Orient que comprenia Etòlia i Acarnània i el sud de l'Epir.